Die Hyaden sind

 Gestalten der griechischen Mythologie, siehe Hyaden (Mythologie)
 ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier (auch als „Regengestirn“ bezeichnet), siehe Hyaden (Astronomie)